Шукур Бурха́нов (; 1910—1987) — узбекский, советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1959).

Биография 
Шукур Бурханов родился 15 сентября 1910 года в Ташкенте (ныне в Узбекистане). 

Воспитывался в строгой мусульманской семье.

Во время учёбы в сельскохозяйственном техникуме участвовал в работе драматического кружка. Чтобы присоединиться к узбекскому драматическому театру должен был уйти из дома, так как религиозные убеждения его семьи запрещали актёрское мастерство. 

В 1929—1931 годах учился в студии при Государственном узбекском театре драмы им. Хамзы в Ташкенте. В 1930 году прошёл обучение в Московском художественном театре.

С 1928 по 1987 год — актёр Центральной государственной образцовой узбекской труппы в Самарканде (с 1929 — Государственный узбекский театр драмы им. Хамзы в Ташкенте, с 2001 — Узбекский национальный академический драматический театр).

Творчество актёра характеризуется ярким темпераментом, высокой эмоциональностью, глубочайшей психологической правдой.

Снимался в кино.

Член КПСС с 1943 года.

Умер 15 августа (по другим источникам — 14 августа) 1987 года в Ташкенте. Похоронен на Чигатайском кладбище.

Звания и награды 
 Народный артист Узбекской ССР (1940)
 Народный артист СССР (1959)
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1964)
 Орден Ленина (1959, 1970)
 Орден Октябрьской Революции (1980)
 Орден Трудового Красного Знамени (1945)
 Орден «Знак Почёта» (1951)
 Орден «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан, 2001) — посмертно
 Медали
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Узбекской ССР
 Смотр-конкурс кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана (Диплом, фильм «Птичка-невеличка», 1962)
 ВКФ в Киеве (Диплом, фильм «Звезда Улугбека», 1966)

Творчество

Роли в театре 
 
 1929 — «Мятеж» по Д. Фурманову — Парасюк
 1932 — «Сожжём» К. Яшена — Азамат
 1934 — «Разгром» К. Яшена — Бохадыр
 1936 — «Честь и любовь» К. Яшена — Гулям
 1937 — «Любовь Яровая» К. Тренёва — Швандя
 1939 — «Бай и батрак» Хамзы — Гафур
 1942 — «Олеко Дундич» А. Ржешевского и М. Каца — Олеко Дундич
 1942 — «Полёт орла» И. Султана — М. Фрунзе
 1947 — «За тех кто в море» Б. Лавренёва — Максимов
 1947 — «Кремлёвские куранты» Н. Погодина — Ленин
 1950 — «Генерал Рахимов» К. Яшена — Рахимов
 1951 — «Заря востока» Н. Сафарова — Шумилов
 1952 — «Ревизор» Н. Гоголя — Городничий
 1952 — «Дорогой бессмертия» В. Брагина и Г. Товстоногова по книге Ю. Фучика «Репортаж с петлёй на шее» — Юлиус Фучик
 1953 — «Рассказ о Турции» Н. Хикмета — Ашуг Сатылмыш
 1953 — «Легенда о любви» Н. Хикмета — Фархад
 1954 — «Гамлет» У. Шекспира — Гамлет
 1954 — «Священная кровь» по Айбеку — батрак Юлчи
 1956 — «Дочь Ганга» по Р. Тагору «Крушение» — доктор Нолинакха
 1956 — «Персональное дело» А. Штейна — Хлебников
 1957 — «Путеводная звезда» К. Яшена — Ленин
 1958 — «Юлий Цезарь» У. Шекспира — Брут
 1958 — «Дядя Ваня» А. Чехова — Войницкий
 «Мирзо Улугбек» М. Шейхзаде — Улугбек
 «Джалаледдин Мангуберди» М. Шейхзаде — Джалаледдин
 «Муканна» Х. Алимджана — Battol
 «Халисхан» Хамзы — Одилбек
 «Хамза» К. Яшена — Хамза
 «Царь Эдип» Софокла — Эдип
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Ромео

Роли в кино 
 
 1940 — Асаль — Рустам
 1941 — На зов вождя (короткометражный) — Рустам
 1941 — Отважные друзья (короткометражный) — Ахметов
 1943 — Подарок Родины
 1945 — Тахир и Зухра — Кара-батыр
 1947 — Дорога без сна — Сахаб Ниязи
 1953 — Бай и батрак — Гафур
 1954 — Новоселье — Мавлан
 1955 — Крушение эмирата — Ибрагим-вор
 1956 — Илья Муромец — Калин-царь
 1956 — Во имя счастья — Каримов
 1961 — Птичка-невеличка — Арсланбек Каландаров
 1964 — Звезда Улугбека — Улугбек
 1964 — Где ты, моя Зульфия? — майор
 1964 — Буря над Азией — Ялантуш
 1965 — Навстречу совести — Махмудов
 1968 — Возвращение командира — Кулихан Игамов
 1968 — Всадники революции — адъютант Юлдашева
 1968 — Сыны Отечества — скульптор
 1970 — Гибель Чёрного консула — Азнавур-палван
 1972 — Фламинго, розовая птица — Агабала
 1973 — Встречи и расставания — Юнус-Али
 1974 — Баллада о белогривой
 1976 — Далёкие близкие годы — Матнияз Байсунов
 1978 — Рали — Абу Талип
 1982 — Роща памяти — Хусан-Ата

Память 
 Актёру посвящён фильм «Народный артист Шукур Бурханов».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Узбекский кинематограф СССР — Шукур Бурханов
 

Персоналии:Узбекфильм
Персоналии:Узбекский театр драмы имени Хамзы
Члены КПСС
Похороненные на Чигатайском кладбище
Киноактёры Узбекистана